Виктор Павлович Семёнов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1913 году в Сызрани. Член КПСС с 1942 года.

С 1933 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1933—1963 гг. — агроном в совхозе, участник Великой Отечественной войны, начальник связи 1172-го стрелкового полка, помощник начальника связи 348-й стрелковой дивизии, помощник начальника связи 40-го стрелкового корпуса, заведующий районным земельным отделом, секретарь райкома партии, председатель колхоза «Память Ильича» Чердаклинского района Ульяновской области.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 5-го созыва. Делегат XX съезда КПСС.

Умер до 1985 года.

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета СССР, Том 5. — Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». — 1958. — с. 358.
 Семёнов

Председатели колхозов
Делегаты XX съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва